Zmagania mężczyzn do 74 kg to jedna z siedmiu męskich konkurencji w zapasach w stylu klasycznym rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 5 sierpnia w hali ExCeL.

Klasyfikacja

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Turniej

Faza medalowa

Finał

Repasaże

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Przypisy 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012